Mommenheim (Bas-Rhin) település Franciaországban
 Mommenheim (Rheinhessen) település Németországban